En Pologne, Grabik peut désigner :
 Grabik, un village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Grabik, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Grabik, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne.

En Croatie, Grabik peut désigner :
 Grabik, un village de la municipalité de Čazma dans le comitat de Bjelovar-Bilogora